Однажды эта боль принесет тебе пользу — комедийно-драматический фильм 2011 года режиссера Роберто Фаэнцы по одноименному роману Питера Кэмерона. Фильм является совместным производством Италии и США. Американского главного героя-подростка сыграл восемнадцатилетний английский актер Тоби Регбо, а актерский состав второго плана — в основном американцы.

Премьера фильма состоялась на Римском кинофестивале 2011 года, а его выход в Италии состоялся в феврале 2012 года. Его премьера в Северной Америке состоялась на Международном кинофестивале в Майами в 2012 году.

Сюжет 
Джеймс Свек — одинокий молодой человек, который любит читать и проводить дни в компании бабушки Нанетт. Его называют неудачником, потому что, в отличие от своих сверстников, он не хочет соответствовать социальным условностям, мечтая о уединенной жизни в доме на Среднем Западе, а не о поступлении в колледж. Его мать, галеристка, оставившая своего третьего мужа в медовый месяц, отец, бизнесмен, одержимый внешностью, чтобы угодить молодым женщинам, и 23-летняя сестра, намеревающаяся написать свои собственные мемуары и сплести отношения с 50-летним польским профессором. Неспособные понять его дискомфорт и отвращение к университету, родители решают отправить его к терапевту, поэтому Джеймс проводит свои дни между сеансами психотерапии и работой в галерее матери, ища свой путь в жизни и надеясь, что когда-нибудь его боль пригодится ему.

В ролях 
 Тоби Регбо в роли Джеймса Свека
 Марсия Гей Харден в роли Марджори Данфур
 Питер Галлахер в роли Пола Свек
 Дебора Энн Уолл в роли Джиллиан Свек
 Эллен Берстин в роли бабушки Джеймса Свека
 Шивон Фэллон Хоган в роли миссис Бимер
 Люси Лью — Ровена Адлер, личный тренер
 Стивен Лэнг в роли Барри Роджерса
 Гилберт Овуор в роли Джона Вебстера
 Обри Плаза в роли агента по недвижимости

Производство 
Фильм является совместным производством Италии и США, спродюсирован Jean Vigo Italia в сотрудничестве с Rai Cinema и получил поддержку BNP Paribas и Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, который выделил 1 600 000 евро.

Фильм снимался полностью в Нью-Йорке в период с 18 августа по 4 октября 2010 года с бюджетом около 8 миллионов долларов.

Показ 
Фильм был представлен во внеконкурсной программе на Римском международном кинофестивале 2011 года, фильм был представлен в итальянских кинотеатрах 24 февраля 2012 года.

Саундтрек 
Саундтрек, написанный Андреа Герра, был выпущен 24 января 2012 года в цифровом формате и 31-го числа на компакт-диске.

Примечания

Ссылки 
 

Экранизации литературных произведений
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Италии
Фильмы Роберто Фаэнцы
Комедийно-драматические фильмы США
Фильмы Rai Cinema